

Musica
Magic Hour – album del 1999 dei Cast
Magic Hour – singolo dei Cast, estratto dall'omonimo album
Magic Hour – album del 2012 dei Scissor Sisters

Televisione
L'ora magica (Magic Hour) – episodio della terza stagione della serie televisiva Streghe.